Waid steht für:

 Jagd (veraltet)
 Waid (Gattung), Pflanzengattung Isatis
 Färberwaid, Pflanzenart (Isatis tinctoria) sowie den daraus gewonnenen blauen Farbstoff

Waid ist Familienname von
 Mark Waid (* 1962), US-amerikanischer Comicautor
 Stefan Waid († 1504), deutscher Steinmetz und Baumeister 

Weiteres
 Stadtspital Waid, Krankenhaus in Zürich
 Waid (Albertsried), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Albertsried, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Waid (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Waid (Bodenmais), Ortsteil des Marktes Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Waid (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Waid (Gemeinde Schönbach), Ortsteil von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Waid (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde Sankt Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Waid (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft der Gemeinde Wolfsegg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weit
 Weid
 Weidt
 Vaid